Rittgraben ist ein Gewässername und Gewässernamensbestandteil in Baden-Württemberg:

 Rittgraben (Acher), linker Zufluss der Acher bei Memprechtshofen, Stadt Rheinau, Ortenaukreis Baden-Württemberg
 Rittgraben-Überleitung, linker Anzweig des Rittgraben (Acher) und rechter Zufluss des Plauelbachs (Teilungslauf der Rench auf ihrem Namensabschnitt als Alte Rench) bei Memprechtshofen, Stadt Rheinau, Ortenaukreis Baden-Württemberg
 Rittgraben (Sandbach), rechter Zufluss des Sandbachs vor Ottenhofen, Stadtteil Weitenung, Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg